Мезграја може да се односи на:

 Мезграја (Угљевик), насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Мезграја (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Пиротски округ, Република Србија
 Мезграја (Ниш), насеље у општини Црвени Крст, град Ниш, Република Србија

или

 Мезграјско сужење, клисура у склопу композитне долине Јужне Мораве, Република Србија